Troy kan henvise til flere stednavne:

 Troy (film) – en britisk episk actionfilm fra 2004

 Canada
 Troy, Nova Scotia

 England
 Troy Town

 USA
 Troy, Alabama
 Troy University
 Troy, Californien
 Troy, Idaho
 Troy, Illinois
 Troy, Indiana
 Troy, Kansas
 Troy, Maine
 Troy, Dorsey, Maryland
 Troy, Michigan
 Troy, Minnesota
 Troy, Missouri
 Troy, Montana
 Troy, New Hampshire
 Troy, New York
 Troy, North Carolina
 Troy, Ohio
 Troy, Pennsylvania
 Troy, South Carolina
 Troy, South Dakota
 Troy, Tennessee
 Troy, Texas
 Troy, Vermont
 North Troy, Vermont
 Troy, Virginia
 Troy, West Virginia
 Troy (Wisconsin) (flertydig)
 Troy Township, Michigan
 Troy Township (Minnesota) (flertydig)
 Troy Township (Pennsylvania) (flertydig)

 Grækenland
 Troja - i græsk mytologi centrum for den trojanske krig